Elroy kan syfta på:

Elroy, North Carolina
Elroy, Wisconsin